Джеджула Андрій Володимирович ( 1975) — український актор театру і кіно, теле- та радіоведучий, шоумен.
 Джеджула Андрій Омелянович (1915—1971) — український історик.
 Джеджула Карпо Омелянович (1918—2001) — український історик.